Ben Alexander (Nicholas Benton "Ben" Alexander, 1911-69) – attore statunitense
 Ben E. Alexander (1984–) – rugbista a 15 australiano